Pierre-Martin Perreaut
 Lionel Royer-Perreaut